Una associazione riconosciuta è un'associazione identificata con specifici atti dagli organi dello Stato (ad esempio il Presidente della Repubblica), o per decreti di un certo ministero. Il riconoscimento può avvenire anche a livello locale, per mezzo delle prefetture che hanno sede in ogni provincia italiana, oppure (da circa dieci anni a questa parte) anche dalle regioni. Il riconoscimento, si ottiene generalmente su richiesta. Ha l'effetto di far insorgere in capo all'associazione la personalità giuridica. Le condizioni per il riconoscimento variano da soggetto a soggetto.

Teoria del diritto